Mingenew kan syfta på följande platser:

Australien 

 Mingenew (ort), Western Australia, 
 Mingenew (region), Western Australia, 

Robotskapade Australienförgreningar